Mustilia är ett släkte av fjärilar. Mustilia ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silkesspinnare
Mustilia